General Mosconi bezeichnet:

 Enrique Mosconi (1877–1940), argentinischer Militär und Ingenieur
 General Mosconi (Chubut), Ort in Argentinien
 General Mosconi (Formosa), Ort in Argentinien
 General Mosconi (Salta), Stadt in Argentinien